Bellfountain ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellfountain (Indiana), im Jay County
 Bellfountain (Oregon), im Benton County